ARPA, Arpa, Ārpā eller Arp'a kan syfta på:

 .arpa – en generisk toppdomän (gTLD) som används enbart för internets infrastruktur
 ARPA – en amerikansk federal myndighet döptes senare om till Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), se Advanced Research Projects Agency 
 ARPA – ett tillägg till vanlig radar på fartyg som plottar andra rörliga objekt, se Automatic Radar Plotting Aid

Geografi

Armenien 

 Areni, ort, Vajots Dzor, 
 Arp'a – ett vattendrag  i provinsen Vajots Dzor

Iran 

 Ārpā Darreh – en ort i provinsen Hamadan
 Ārpā Tappeh – en ort i provinsen Ardabil

Akronymer
Robotskapade Armenienförgreningar